La parola Sober, che significa sobrio in lingua inglese, può riferirsi a:

Geografia 
 Sober  – comune spagnolo

Informatica 
 Sober  – famiglia di worm

Musica 
 Sôber – gruppo rock spagnolo
 Sober – gruppo musicale svedese
 Sober – singolo dei Tool del 1994
 Sober – singolo di Jennifer Paige del 1998
 Sober – singolo di Pink del 2008
 Sober – singolo di Loreen del 2011, dall'album Heal
 Sober – singolo di Kelly Clarkson incluso nell'album My December
 Sober – brano musicale dei Muse incluso nell'album Showbiz
 Sober – brano musicale di Lorde incluso nell'album Melodrama
 Sober – singolo di G-Eazy del 2017
 Sober – singolo di Demi Lovato del 2018
 Sober – singolo di Inna del 2020